Regius Professor of Astronomy steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Astronomy (Edinburgh)
 Regius Professor of Astronomy (Glasgow)